Hoyt steht für:

 Hoyt (Automobilhersteller), US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hoyt Head, Landspitze an der Hobbs-Küste im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Hoyt ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Hoyt (New Brunswick)

in den Vereinigten Staaten:
 Hoyt (Arkansas)
 Hoyt (Colorado) mit Hoyt Radio Tower
 Hoyt (Florida)
 Hoyt (Idaho)
 Hoyt (Kansas)
 Hoyt (Montana)
 Hoyt (Oklahoma)
 Hoyt (West Virginia)
 Hoyt (Wisconsin), im Iron County

Hoyt ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Hoyt (1874–1953), US-amerikanischer Schauspieler
 Denise Hoyt (* 1955), US-amerikanische Lokalpolitikerin
 Elly Hoyt (* 1987), australische Jazzsängerin
 Evan Hoyt (* 1995), britischer Tennisspieler
 Harry O. Hoyt (1885–1961), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Henry Hoyt (1830–1892), US-amerikanischer Politiker
 Henry M. Hoyt (1856–1910), US-amerikanischer Jurist
 Homer Hoyt (1895–1984), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jerry Hoyt (1929–1955), US-amerikanischer Autorennfahrer
 John Hoyt (1905–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 John Philo Hoyt (1841–1926), US-amerikanischer Politiker, Territorialgouverneur im Arizona-Territorium
 John Wesley Hoyt (1831–1912), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur des Wyoming-Territoriums
 Judie Hoyt, US-amerikanische Filmproduzentin
 Lance Hoyt (* 1977), US-amerikanischer Wrestler, siehe Lance Archer
 Monty Hoyt (1944–1997), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Richard Hoyt (* 1941), US-amerikanischer Schriftsteller
 Rick Hoyt (* 1962), US-amerikanischer Behindertensportler, siehe Team Hoyt
 Robert L. Hoyt, US-amerikanischer Tontechniker
 Sarah A. Hoyt (* 1962), US-amerikanische Fantasy und Science-Fiction-Schriftstellerin
 Waite Hoyt (1899–1984), US-amerikanischer Baseballspieler
 William Hoyt (1875–1954), US-amerikanischer Stabhochspringer und Olympiasieger

Siehe auch:
 Hoyte